Roelof Bakker (schaatser), Nederlands schaatser
 Roelof Bakker (burgemeester), Nederlands burgemeester